herb gminy Dobra w powiecie limanowskim
 herb gminy Dobra w powiecie łobeskim
 herb gminy Dobra w powiecie polickim
 herb gminy Dobra w powiecie tureckim